Девониш (Devonish) — фамилия. Известные носители:
 Девониш, Аснольдо (1932—1997) — венесуэльский легкоатлет.
 Девониш, Марлон (род. 1976) — британский легкоатлет.